Schuberth är ett efternamn, som burits av bland andra:

 
 Gottlob Schuberth (1778–1846), tysk musiker
 Harry Schuberth (1878–1904), svenskamerikansk tecknare
 John Schuberth (1876–1946), svensk bankdirektör
 Julius Schuberth (1804–1875), tysk musikförläggare
 Louis Schuberth (1806–1850), tysk dirigent och komponist

Se även 

 Schubert (olika betydelser)
 Schubarth
 Schubart

Tyska efternamn